Giuseppe Isola (1808-1893) –  pittore italiano
 Giuseppe Isola (1881-1957) – antifascista e politico italiano